HMS Intrepid war der Name von acht Kriegsschiffen der britischen Royal Navy:

 Die erste HMS Intrepid war ein 1747 erbeutetes französisches Linienschiff.
 Die zweite HMS Intrepid war ein Linienschiff, das 1770 in Dienst gestellt wurde.
 Die dritte HMS Intrepid war eine 1780 in Dienst gestellte Sloop.
 Die vierte HMS Intrepid war ein Erkundungsschiff, das 1850 in Dienst gestellt wurde.
 Die fünfte HMS Intrepid war eine Brigg, die 1855 in Dienst gestellt wurde.
 Die sechste HMS Intrepid war ein Geschützter Kreuzer der Apollo-Klasse, der 1891 in Dienst gestellt und 1918 als Blockschiff in Zeebrügge versenkt wurde.
 Die siebte HMS Intrepid war ein Zerstörer, der 1936 in Dienst gestellt wurde.
 Die achte HMS Intrepid war ein Landungsdockschiff, das 1967 in Dienst gestellt wurde.

Intrepid